Opération Récolte () peut signifier :
 Campagne des frontières, une campagne de l'Irish Republican Army
 Opération Essential Harvest, une opération militaire de l'OTAN